Amfíloc (mitologia) fou fill d'Amfiaraos i Eurífile.
 Sant Amfíloc fou bisbe d'Iconi.
 Amfíloc d'Atenes fou un escriptor sobre temes agrícoles.
 Amfilocs fou un poble que podrien ser epirots o acarnanis.
 Argos Amfíloc fou una ciutat d'Acaia.

Pàgines de desambiguació